L'Arsi est une ancienne province de l'Éthiopie.
 La zone Arsi est une des zones formant la région Oromia en Éthiopie.